Села:
 Петро-Свистунове — Дніпропетровська область, Солонянський район
 Петро-Свистунове — Запорізька область, Вільнянський район